Туймазинка — ручей в России, протекает в Башкортостане. Впадает в Усень в черте города Туймазы. Длина реки составляет 15 км, площадь водосборного бассейна 56,8 км². Образуется слиянием Большой и Малой Туймазинки.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ик от истока и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010101312111100028411.

Примечания

Литература 
 География и экология Туймазинского района: учебное пособие [Текст] /А. М. Гареев, Р. Ф. Гатауллин, Л. М. Мухаметшина. — Октябрьский: ГУП РБ «ОГТ», 2005. — 174 с.

Притоки Усени
Реки Туймазов